Семёновский район () — упразднённая административная единица на северо-востоке Черниговской области Украины. Административный центр — город Семёновка.

География 
Площадь 1470 км2.

История 
Казацкая слобода Семеновка была основана полковником Стародубского полка Семеном Ивановичем Самойловичем в 1680 году и названа в честь основателя.
Со дня своего основания в 1861 Семёновка была частной собственностью семьи Самойловичей и их потомков.
С 1648 по 1781 годы слобода Семёновка входила в состав Стародубской сотни Стародубского полка — крупнейшей по территории и экономическому потенциалу административно-территориальной единицы украинского государства Гетманщины.
С 1781 по 1802 годы Семёновка входила в состав Новгород-Северского наместничества.

30 ноября 1960 года к Семёновскому району была присоединена часть территории упразднённого Холминского района.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Новгород-Северского района.

Демография 
Население на 01.01.2006 г. — 21000 жителей, в том числе в городских условиях проживают около 10 тыс. чел. Всего насчитывается 77 населённых пунктов.

Транспорт

Исчезнувшие населённые пункты 
 Бранок
 Глуховщина
 Девасичи

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Сайт городской администрации
 Городской сайт